Il singolare del Hamburg Masters 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale Marat Safin 6–4, 5–7, 6–4, 5–7, 7–6 (7–3).

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hamburg Masters 2000
ATP Tour 2000